Rast bezeichnet:

 eine Pause
 eine Phase im Brauvorgang, in der die Temperatur des Gebräus konstant gehalten wird
 Rast Holding, schweizerische Beteiligungsgesellschaft
 einen Teil des Hochofens (siehe dort: Aufbau, Abschnitt Hochofen)
 eine altnordische Maßeinheit, siehe Alte Maße und Gewichte (Skandinavien)
 als Rāst ein modales System (Maqam, Mugham, Schaschmaqam bzw. Dastgah) in der orientalischen Musik. Auch der Anschlag der Saiten von Lauteninstrumenten in eine bestimmte Richtung und der Schlägel in der rechten Hand beim Spielen der Santur werden so bezeichnet.

Rast ist der Familienname folgender Personen:

 August Rast (1846–1922), österreichischer Schlosser und Industrieller
 Brian Rast (* 1981), US-amerikanischer Pokerspieler
 Camille Rast (* 1999), Schweizer Skirennläuferin
 Christina Rast (* 1968), Schweizer Regisseurin
 David Steindl-Rast (* 1926), amerikanischer Benediktiner und Mystiker
 Diana Rast (* 1970), Schweizer Radrennfahrerin
 Florian Rast (* 1984), deutscher Film- und Theaterschauspieler
 Franziska Messner-Rast (* 1951), Schweizer Fotografin
 Georg Rast (1651–1729), deutscher Mediziner
 Georg Heinrich Rast (1695–1726), deutscher Astronom
 Gertrud Rast (1897–1993), deutsche Politikerin (KPD, DKP), KPD-Landesvorsitzende in Schleswig-Holstein
 Grégory Rast (* 1980), Schweizer Radrennfahrer
 Johann Rast (* 1954), deutscher Jurist
 Kaspar Rast (* 1972), Schweizer Jazzmusiker

 Oliver Rast (* 1973), deutscher Aktivist, Mitglied der militanten gruppe (mg)
 René Rast (* 1986), deutscher Rennfahrer
 Robert Rast (1920–1946), Schweizer Jesuit
 Rudolf Rast (* 1944), Schweizer Architekt 
 Susanne Rast (* 1962), deutsche Bildhauerin und Zeichnerin

Rast ist der Ortsname folgender Orte:
 Rast (Dolj), eine Gemeinde im Kreis Dolj (Rumänien)
 Rast (Langenbach), Ortsteil der Gemeinde Langenbach, Landkreis Freising, Bayern
 Rast (Sauldorf), Ortsteil von Sauldorf in Baden-Württemberg
 Rast (Tiefenbach), Ortsteil der Gemeinde Tiefenbach, Landkreis Passau, Bayern

RAST als Abkürzung steht für
 Radio-Allergo-Sorbens-Test (engl. Radioallergosorbent test), ein Labortest der Allergiediagnostik, mit dem Immunglobulin gegen bestimmte Allergene in einer Blutprobe nachgewiesen werden
 Radio Amateur Society of Thailand, den thailändischen Amateurfunkverband
 Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen, ein technisches Regelwerk im Straßenbau
 Rechtsantragstelle (RASt)
 Referatetreffen ausländischer Studierender NRW (RaSt), ein Landesverband des Bundesverbands ausländischer Studierender
 Regelarbeitsstelle, Begriff Steuerrecht
 RAST-Steckverbinder sind Steckverbinder der Hausgerätenormen RAST 2.5 und RAST 5

Siehe auch:

RAST